Mjadzelski Rajon (vitryska: Мядзельскі Раён, ryska: Мядельский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast